Непристойность — всё шокирующее, явно ранящее и открыто оскорбляющее скромного и воспитанного человека.
 «Непристойность» — псевдодокументальная картина 1980 года итальянского кинорежиссёра Ренато Ползелли.
 «Непристойность» — американский телефильм 1992 года.